Maridi – città del Sudan del Sud
Maridi – stato del Sudan del Sud